św. Juda Tadeusz – apostoł Jezusa
 św. Tadeusz Liu Ruiting – chiński męczennik

Zobacz też 
 Bł. Tadeusz

Strony ujednoznaczniające